Skin (englisch für „Haut“ oder „Verkleidung“) steht für:
 Skin (2018), US-amerikanisches Filmdrama von Guy Nattiv (2018)
 Skin (Computer), Einstellungsdatei für Computerprogramme, die das Erscheinungsbild der Bedienungsoberfläche (GUI) festlegt
 Skin (Computerspiele), eine benutzerdefinierte Textur für die Darstellung in Videospielen
 Skin (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Skin (Kurzfilm), Kurzfilm von Guy Nattiv
 Skin (Sarah Kane), Kurzfilm von Sarah Kane
 Skin (Sängerin), Künstlername der britischen Sängerin Deborah Anne Dyer
 Skin (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Roald Dahl
 Skin – Die Haut des anderen, belgischer Film von Guido Henderickx (1987)
 Skin – Hass war sein Ausweg, niederländischer Film von 2008
 Skin – Schrei nach Gerechtigkeit, Film von 2008, produziert in Südafrika/Großbritannien
 Skin (Skin-Album), Debütalbum der gleichnamigen britischen Band
 Skin (Flume-Album), Album des australischen DJs Flume
 Skin (Panic-Room-Album), drittes Album der Band Panic Room
 Skin (Peter-Hammill-Album), Musikalbum von Peter Hammill (1986)
 Skin (britische Band), britische Hard-Rock-Band
 Skin (japanische Band), japanische Supergroup
 Skin (US-amerikanische Band), musikalisches Seitenprojekt von Michael Gira
 Skinhead (Abkürzung)

Skins steht für:
 Skins – Hautnah, britische Fernsehserie
 Skins (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie und Adaption von Skins – Hautnah
 Skins (2002), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2002
 Skins (Album), Musikalbum von XXXTentacion

Siehe auch: